Thorikos kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Thorikón (ort i Grekland), Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 
 Thorikos (fornlämning i Grekland), Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís, 

Robotskapade Greklandförgreningar